Elitserien i ishockey 2007/2008 spelades mellan den 24 september 2007 och den 8 mars 2008 i 55 omgångar. Grundserien bestod av 12 lag, där lag 1 till 8 gick till SM-slutspel, lag 9 och 10 fick spela kvar i Elitserien följande säsong, men inte fick spela SM-slutspel denna säsong. Lag 11 och 12 gick till Kvalserien. HV71 vann serien, och blev svenska mästare efter seger med 4–2 i matcher mot Linköpings HC i SM-finalspelet.

Under grundserien gav en seger 3 poäng, oavgjort efter full tid gav 1 poäng och en förlust gav 0 poäng. Vinst i sudden death gav 1 poäng extra utöver poängen för oavgjort, det vill säga totalt 2 poäng. En förlust i sudden death gav endast poängen för oavgjort efter full tid.

Slutspelsmatcherna spelades enligt playoff-metod, där matcher som slutade oavgjordt efter full tid avgjordes genom sudden death. Varje slutspelsomgång avgjordes i bäst av sju matcher, vilket med andra ord innebar att det lag som först vinner vann matcher gick vidare till nästa slutspelsomgång. Match om tredje plats spelades inte, istället räknas det av de två utslagna semifinallagen som placerat sig bäst i grundserien som trea.

Deltagande lag

Grundserien
Styrelsen för Svenska Ishockeyförbundet hade, efter enigt förslag från medlemsklubbarna i Elitserien, beslutat att förändra icingregeln i Elitserien och SM-slutspelet från säsongen 2007/2008. Förändringen innebar att det lag som spelade pucken till icing inte tilläts byta spelare. Anledningarna till att regeln ändrades var att det ansågs ge snabbare byten, ge motståndarna fördel då laget som orsakar icing inte får byta och deras spelare blir trötta. Det ansågs också kunna öka målskyttet, och skapa konstruktivare spel. Regeln tillämpades i Elitserien, SM-slutspelet samt alla träningsmatcher mellan Elitserieklubbar, men inte i andra serier eller matcher i Sverige. Djurgårdens IF började sin flytt tillbaka från Globen till Hovet genom att spela 17 av sina 27 hemmamatcher på Hovet. Matchen Djurgårdens IF-Brynäs IF i omgång 52 skulle spelats lördagen den 1 mars 2008 klockan 15.00, men sköts upp till klockan 20.00 följande dag eftersom vaktmästarna i Globen råkade borra sönder kylanläggningen när man skulle borra hål för målburen. Frölunda HC:s hemmamatcher under kvartsfinalserien spelades i Frölundaborgs isstadion.

Poängtabell

Resultattabell

Spelarstatistik
Poängliga

Målvaktsliga

Slutspel

Slutspelsträd
Åtta lag gör upp om titeln som Svenska mästare och Le Mat-pokalen. Samtliga matchserier avgörs i bäst av sju matcher.

Kvartsfinaler
I SM-kvartsfinalerna väljer grundseriens lag 1 motståndare bland lag 7–8. Lag 2 väljer bland de 2 kvarvarande av lag 6–8. Lag 3 väljer bland de 2 kvarvarande av lag 5–8. Lag 4 möter det kvarvarande laget.
Dessa val gjordes i direktsändning i SVT, söndagen den 9 mars 2008 klockan 20.30.

HV71–Skellefteå AIK

Linköpings HC–Djurgårdens IF

Semifinaler
I SM-semifinalerna spelar det i grundserien bäst placerade laget mot det lägst placerade laget och näst bäst placerat lag möter näst lägst placerat lag.

Finaler
I SM-finalerna börjar det i grundserien bäst placerade laget borta.

HV71 svenska mästare i ishockey för herrar säsongen 2007/2008.

Spelarstatistik
Poängliga

Målvaktsliga

Kvalserien

Källor

Externa länkar

Sport i Sverige 2007
Sport i Sverige 2008
Ishockeysäsongen 2007/2008
2007/2008